Не́ра — река:
 Нера (приток Дуная),
 Нера (приток Индигирки),
 Нера (приток Тибра).